Леба (и , ) — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Лемборкский повят, на Балтийском побережье. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 14,8 км². Население — 3857 человек (на 2004 год).

Фотографии

Города-побратимы 

 Боргхольм
 Зеленоградск
 Неринга
 Хонсторф
 Парма

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Поморского воеводства
Бывшие немецкие города (Померания)